Фамилија Ернандез има више значења:

 Фамилија Ернандез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Идалго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Мичоакан де Окампо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Република Мексикана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Ехидо Хикилпан (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Кол. Хосе Марија Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Колонија Пескадерос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ернандез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Ернандез (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Ернандез (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику